Gminy w Czechach:
 Rozstání – gmina w powiecie Prościejów
 Rozstání – gmina w powiecie Svitavy